Die 26. Tischtennis-Europameisterschaft (offiziell: LIEBHERR European Table Tennis Championships 2007, auf Deutsch LIEBHERR Europameisterschaft 2007) wurde vom 25. März bis 1. April 2007 in Belgrad ausgetragen. Es wurden Wettbewerbe im Einzel, Doppel, Mixed und in der Mannschaft ausgetragen. Austragungsort war die Belgrad-Arena im Belgrader Stadtbezirk Novi Beograd.

Deutschland gewann den Titel mit der Mannschaft, im Einzel mit Timo Boll und im Doppel mit Timo Boll/Christian Süß.

Austragungsmodus 
In allen vier Wettbewerben starteten die Begegnungen im K.-o.-System. Setzlisten bestimmten die Position der einzelnen Spieler bzw. Mannschaften im System.

Qualifizierte Sportler 
Für Deutschland starteten fünf Frauen und sechs Männer bei der Europameisterschaft in Belgrad. Die einzelnen Sportler nahmen jedoch nicht an allen Wettbewerben teil.

Für Österreich gingen vier Frauen und sieben Männer bei der Meisterschaft an den Start.

Ergebnisse Damen

Mannschaft 

Im Achtelfinale gewann Deutschland gegen Serbien mit 3:2. Danach kam es zu folgenden Begegnungen:

Weitere Platzierungsspiele der übrigen Mannschaften ergaben folgendes Ergebnis:

Einzel 

Vor dem Viertelfinale erzielten die deutschen Damen folgende Ergebnisse:
 Nicole Struse: Sieg gegen Maria Xiao (Portugal), Carla Nouwen (Niederlande), Weranika Paulowitsch (Weißrussland), Xian Yifang (Frankreich)
 Elke Wosik: Sieg gegen Olga Georgopoulou (Griechenland), Suncica Vugrinec (Kroatien), Wang Yu (Italien), Niederlage gegen Li Jiao (Niederlande)
 Wu Jiaduo: Sieg gegen Ana-Maria Edelji (Serbien), Martina Safran (Slowenien), Xu Jie (Polen), Niederlage gegen Wiktoryja Paulowitsch (Weißrussland)
 Laura Stumper: Sieg gegen Karin Lindmae (Estland), Gordana Plavsic (Serbien), Niederlage gegen Ni Xialian (Luxemburg)

Nach fünf K.-o.-Runden kam es zu folgenden Begegnungen:

Doppel 

Bis zum Viertelfinale erzielten die deutschen Damendoppel folgende Resultate:
 Elke Wosik/Wu Jiaduo: Sieg gegen Katlin Latt/Karin Lindmae (Estland), Katalina Gatinska/Asya Ilieva Kasabova (Bulgarien), Ana-Maria Erdelji/Tetyana Sorochynska (Serbien/Ukraine)
 Nicole Struse/Laura Stumper: Sieg gegen Julija Veskovska/Maja Veskovska (Mazedonien), Li Quianbing/Martina Petzner (Österreich), Li Bin/Zhu Fang (Ungarn/Spanien)

Nach vier K.-o.-Runden kam es zu folgenden Begegnungen:

Ergebnisse Herren

Mannschaft 

Durch einen 3:0-Erfolg über Frankreich kam Deutschland ins Achtelfinale. Nach dem Achtelfinale kam es zu folgenden Begegnungen:

Weitere Platzierungsspiele der übrigen Mannschaften ergaben folgendes Ergebnis:

Einzel 

Vor dem Viertelfinale erzielten die deutschen Herren folgende Ergebnisse:
 Timo Boll: Sieg gegen Stefan Fegerl (Österreich), Evgueni Shetinin (Weißrussland), Marek Klasek (CSSR), Jörgen Persson (Schweden)
 Dimitrij Ovtcharov: Sieg gegen Fabio Santomauro (Luxemburg), Dmitri Masunow (Russland), Robert Svensson (Schweden), Róbert Gárdos (Österreich)
 Christian Süß: Sieg gegen Peter Sereda (Slowakei), Emmanuel Lebesson (Frankreich), Aleksandar Karakašević (Serbien), Niederlage gegen Wladimir Samsonow (Weißrussland)
 Jörg Roßkopf: Sieg gegen Tarmo Vadre (Estland), Jaromir Truksa (Slowakei), Niederlage gegen Michael Maze
 Patrick Baum: Niederlage gegen Peter Fazekas (Ungarn)
 Bastian Steger: Sieg gegen Erik Illas (Slowakei), Martin Monrad (Dänemark), Adrian Crișan (Rumänien), Niederlage gegen Kalinikos Kreanga (Griechenland)

Nach fünf K.-o.-Runden kam es zu folgenden Begegnungen:

Doppel 

Bis zum Viertelfinale erzielten die deutschen Herrendoppel folgende Resultate:
 Timo Boll/Christian Süß: Sieg gegen Barry Wijers/Merijn De Bruin (Niederlande), Geir Erlandsen/Wang Jianfeng (Norwegen), He Zhiwen/Carlos Machado (Spanien)
 Jörg Roßkopf/Bastian Steger: Sieg gegen Constantin Cioti/Filimon (Rumänien), Marcos Freitas/Ricardo Oliveira (Portugal), Niederlage gegen Alexei Smirnow/Dmitri Masunow
 Patrick Baum/Dimitrij Ovtcharov: Sieg gegen Almir Divovic/Hazic (Bosnien und Herzegowina), Niederlage gegen Chen Weixing/Róbert Gárdos (Österreich)

Nach vier K.-o.-Runden kam es zu folgenden Begegnungen:

Ergebnisse Mixed 

Es gab drei deutsche Mixedpaarungen, die bis zum Viertelfinale folgende Ergebnisse aufwiesen:
 Patrick Baum/Wu Jiaduo: Sieg gegen Marko Jevtović/Jelena Gajic (Serbien), Robert Svensson/Linda Nordenberg (Schweden), Antonín Gavlas/Iveta Vacenovská (CSSR), Danny Heister/Li Jiao (Niederlande)
 Christian Süß/Elke Wosik: Sieg gegen Konstantinos Lagogiannis/Christina Fili (Griechenland), Denis Joset/Laura Scharrer (Schweiz), Johan Axelqvist/Carina Jonsson (Schweden), Niederlage gegen Alexei Smirnow/Krisztina Tóth (Russland/Ungarn)
 Dimitrij Ovtcharov/Laura Stumper: Niederlage gegen Christophe Legoût/Phai Pang (Frankreich)

Nach vier K.-o.-Runden kam es zu folgenden Begegnungen:

Wissenswertes 
 Ältester Teilnehmer war mit 46 Jahren der Moldawier Vladimir Semiapiadmi. Er scheiterte in der Runde der letzten 128 am Polen Jakub Kosowski.

Literatur 
 Ausführlicher Bericht: Zeitschrift tischtennis, 2007/4 Seite 8–41

Einzelnachweise

Weblinks 
  (PDF; 1,7 MB)
  (PDF; 1,7 MB)
  (PDF; 1,3 MB)
  (PDF; 2,5 MB)
  (PDF; 1,6 MB)
  (PDF; 1,6 MB)
  (PDF; 2,5 MB)

Tischtennis-Europameisterschaft
Tischtennisveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Belgrad
Europameisterschaft 2007